Конради () — дворянский род.

Определением Правительствующего Сената от 24 мая 1874 года, утверждено постановление Полтавского депутатскаго собрания от 24 сентября 1871 года, о внесении в третью часть дворянской родословной книги коллежского асессора Германа Карлова Конради (1833—1882), по Всемилостивейше пожалованному ему 30 октября 1870 года ордену св. Владимира 4 степени, вместе с женой его, Александрой Ивановной и сыном их, Николаем (1869—1922).

Также существует шведский род Конради. Густав Вильгельм Конради (:sv:Gustaf Wilhelm Conradi; 1761—1846), был в 1810—1812 гг. губернатором лена Халланд, затем переехал в Финляндию, Род его внесён, 28.1.1818 года, в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского под № 144

Описание герба 
В лазоревом щите накрест три золотых колоса, связанных вместе червлёной лентой. Кайма щита золотая, на ней семь чёрных пчёл с червлёными глазами и ножками.

Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: зелёный дуб с золотыми желудями. Намёт: справа — лазоревый с золотом, слева — зелёный с золотом. Девиз: «ЗНАЙ МЕРУ» золотыми буквами на лазоревой ленте. Герб Конрада (Конради) внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 144.

Примечания

Литература 
 Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 144

Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы